Никсон има више значења:
 Никсон (Невада), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Невада
 Никсон (Пенсилванија), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Никсон (Тексас), је град у америчкој савезној држави Тексас. По попису становништва из 2010. у њему је живело 2.385 становника
 Ричард Никсон, је био 36. потпредседник (1953—1961), и 37. председник (1969—1974) Сједињених Америчких Држава
 Пет Никсон, била је супруга 37. председника САД Ричарда Никсона
 Синтија Никсон, је америчка глумица